Амхова́я 1 () — деревня в составе Подгорьевского сельсовета Могилёвского района Могилёвской области Белоруссии.

Географическое положение 
Ближайшие населённые пункты: Голени 2, Амховая 2.

Население 
 1999 год — 319 человек
 2010 год — 325 человек

Примечания 

Населённые пункты Могилёвского района